A Sport Club Aeroporto foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 
O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1941 e 1942.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1940
Fundações no Brasil em 1940